Дискография японской рок-группы Scandal состоит из восьми студийных альбомов, четырех сборников и тридцати пяти синглов (включая семь цифровых)

Альбомы

Студийные Альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Концертные альбомы

Синглы

Синглы

Цифровые синглы

Видео

Видеоальбомы

Видеоклипы

Другое

Релизы DVD 
 18 сентября 2010 — SCANDAL ANIME
 9 июля 2014 — Ginga Eiyuu Densetsu The Fourth Chapter Latter Chapter «Clash» (DVD-выпуск пьесы «Легенда о героях галактики», в которой играла Харуна)
 23 декабря 2015 — документальный фильм «HELLO WORLD»

Сборники и другое 
 2008 — Japan Nite Sound Sampler 2008 (15 трек Space Ranger, 16 трек Koi Moyou)
 2 мая 2008 — Star Ocean 2 Second Evolution Original Soundtrack (1 трек START)
 18 марта 2009 — JUDY AND MARY 15th Anniversary Tribute Album (8 трек DAYDREAM)
 24 марта 2010 — Hagane no Renkinjutsushi FULLMETAL ALCHEMIST Original Soundtrack 2 (29 трек Shunkan Sentimental)
 28 июля 2010 — Hagane no Renkinjutsushi FULLMETAL ALCHEMIST FINAL BEST (8 трек Shunkan Sentimental)
 1 декабря 2010 — BLEACH BERRY BEST (4 трек Shoujo S)
 27 апреля 2011 — «Tofu Kozo» Original Soundtrack (26 трек Haruka)
 10 августа 2011 — ZONE Tribute ~Kimi ga Kureta Mono~ (4 трек Secret base ~Kimi ga Kureta Mono~)
 14 сентября 2011 — Rabbit Horror Original Soundtrack (20 трек BURN)
 19 февраля 2012 — Hagane no Renkinjutsushi THE BEST (8 трек Shunkan Sentimental)
 25 апреля 2012 — BLEACH BEST TRAX (7 трек HARUKAZE)
 25 апреля 2012 — KERA! Son ~KERA SONGS 13th Anniversary Collection~ (12 трек Hi-Hi-Hi)
 3 октября 2012 — Yamaguchi Momoe Tribute Selection (8 трек Rock’N’Roll Widow)
 17 октября 2012, 16 октября 2013 — HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA — HALLOWEEN PARTY (Рина на ударных)
 24 октября 2012 — YUI — SHE LOVES YOU (3 трек How Crazy)
 5 декабря 2012 — Kyou, Koi wo Hajimemasu Official Album (1 трек Happy Collector)
 31 июля 2013 — Let’s Go! Koukou Keionbu! (3 трек на 1 диске Shunkan Sentimental, 3 трек на 2 диске Shunkan Sentimental (Instrumental))
 12 февраля 2014 ― Count ZERO / Runners high (вместе с T.M. Revolution для игры Sengoku BASARA 4)
 26 марта 2014 — Watashi to Drecom -DREAMS COME TRUE 25th ANNIVERSARY BEST COVERS- (7 трек Osaka LOVER)
 9 апреля 2014 — Jounetsu no 2000’s Best Hits 35 Kyoku! Epic 35 (33 трек Shoujo S)
 1 апреля 2015 — SUPER BEAVER — Aisuru (6 трек Q&A — Мами на бэк-вокале)

Примечания

Ссылки 
 Дискография группы на официальном сайте
 Дискография группы на Generasia
 Дискография группы на iTunes

Scandal